Hermann Helbig ist der Name folgender Personen:

* Hermann Helbig (SS-Mitglied) (1902–1948), deutscher SS-Hauptscharführer
 Hermann Helbig (Physiker) (* 1943), deutscher Physiker und Informatiker